

События 
 В Московском княжестве правит Василий I Дмитриевич.
 В Китае завершено строительство Запретного города.
 Португальский мореплаватель Жуан Гонсалвеш Зарку открыл Мадейру.
 Во французском городе Труа подписан англо-французский договор о мире — Договор в Труа. Генрих V становится наследником короля Карла VI.
 Козимо Старый возглавил банкирский дом Медичи.
 Март-апрель — Основание города на горе Табор.
 Весна — Папа объявляет крестовый поход против гуситов. 14 июля — Разгром Сигизмунда под Прагой таборитами Яна Жижки. 1 ноября — Взятие таборитами Вышеграда. Победы таборитов под Судомержем, Витковом.
 1420—1428 — Гражданская война в Марокко.
 1420—1437 — Султан Кара-Коюнлу Искандар.
 Чосонский ван Сечжон заключил торговый договор с правителем острова Цусима.
 Основание обсерватория Улугбека в Самарканде.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1420 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1420 году

См. также